Кенни Эрл Эдвардс, больше известный как Райно, , — барабанщик рок-группы Holyhell и бывший барабанщик группы Manowar. До Manowar Рино играл в проектах локальной известности. В Manowar его привел ударник Скотт Колумбус, когда уходил из группы.

Псевдоним «Rhino» в переводе с английского означает «Носорог», но сам Кенни утверждает, что его Рино в переводе с индейского — «Великий Гром» .

Кенни Эдвардс женился на девушке, которую встретил в турне Manowar.

С конца 2007 года после ухода из группы Скотта Коламбуса, Райно выступает на концертах вместе с Manowar в качестве барабанщика.

В 2009 году он принял участие в записи альбома группы Джека Старра Burning Starr под названием Defiance. Он записал ударные для всех песен кроме «Black Clouds of Thanos».

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Ударники США
Музыканты Manowar